Death from Above;
 Design for All (in ICT);
 Design for assembly;
 Deterministic Finite Automaton een Deterministische Eindigetoestandsautomaat;
 Dfa, een warm landklimaat met neerslag gedurende het hele jaar en de warmste maand van het jaar met een gemiddelde maandtemperatuur van ten minste 22 °C;
 DFA Records;
 Dutch Flight Academy.